Keuerleber ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Keuerleber (1921–2002), deutscher Museumsdirektor
 Gisela Keuerleber (* 1952), deutsche Journalistin
 Hugo Keuerleber (1883–1949), deutscher Architekt und Hochschullehrer
 Kurt Keuerleber (* 1924), deutscher Fußballspieler
 Wulf-Peter Keuerleber (* 1940), deutscher Ingenieur und MdV